Duvar steht für:

 Duvar (Film), ein Film von Yılmaz Güney von 1983/84

Duvar ist der Familienname folgender Personen:

 Hakan Duvar (* 1990), türkischer Hindernisläufer